«Spiders» (рус. Пауки) — песня калифорнийской метал-группы System of a Down из их первого альбома, также названного System of a Down.

Музыка 
«Spiders», как и многие другие песни System Of A Down написана в тональности минор. Песня во многом зависит от аккордов :Cm, Bb, Eb, а также Fm, Gm, Ab, B, Db.Минорное начало песни служит музыкальным мотивом для остальной части, она повторяется на протяжении всей песни. Песня заканчивается мягкой вокальной версией вступительного мотива.

Музыкальное видео 
Клип был снят в 1999 году, режиссёром выступил Charlie Deaux. Актриса Джолин Тауэрс сыграла в клипе главную героиню.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Текст песни

Синглы 1999 года
Песни System of a Down
Песни, спродюсированные Риком Рубином